Корейское смешанное письмо () — система письменности, в которой сочетается использование ханча (китайских иероглифов) и хангыля.

С XV по XX век при записи корейских текстов ханча использовалась для всех китайских заимствований, а хангылем писали только грамматические окончания и исконно корейские слова.

Данная система схожа с современной японской письменностью, однако в отличие от корейского в японском иероглифами могут записываться также и некитайские слова (см. кунъёми и атэдзи).

Пример 
Текст ниже взят из преамбулы к Конституции Республики Корея. Первый отрывок написан полностью хангылем, а второй — смешанным письмом.

См. также 
 Японское письмо
 Тьы-ном
 Ханчао

Корейская письменность